Куен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Куен () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Куен () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале